Мэй Маргарет Уитман (; род. 9 июня 1988) — американская актриса кино и телевидения, занимается озвучиванием фильмов. Известна по роли Энн Вил в сериале «Замедленное развитие», Эмбер Холт в сериале «Родители», Рокси Рихтер в фильме «Скотт Пилигрим против всех», а также по озвучиванию Катары в мультсериале «Аватар: Легенда об Аанге», Роуз в мультсериале «Американский дракон: Джейк Лонг» и Динь-Динь в серии мультфильмов DisneyToon Studios о феях. Её первой главной ролью в кино была роль дочери президента в фильме «День независимости».

Биография 
Мэй родилась в Лос-Анджелесе в семье Пэт Мьюзик, актрисы озвучивания, и Джеффа Уитмана. Её карьера началась с озвучивания рекламы компании «Tyson Foods», где также участвовала Пэт. В то время Мэй посещала частную подготовительную школу в Лос-Анджелесе. Впоследствии перешла в среднюю школу в , Висконсин.

Фильмография

Примечания 

Дети-актёры США
Лауреаты премии «Молодой актёр»
Киноактрисы США